Kliegel ist der Familienname folgender Personen:
 Ewald Kliegel (* 1957), deutscher Heilpraktiker und Autor
 Florian Kliegel (* 1995), deutscher Futsalnationalspieler
 Maria Kliegel (* 1952), deutsche Cellistin
 Peter Kliegel (* 1939), deutscher katholischer Pfarrer, der in Chile tätig ist

Siehe auch: Kliegl